Die Internazionali BNL d’Italia 2016 der Damen waren ein Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Das Tennisturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 8. bis 15. Mai 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2016/Damen fand vom 7. bis 9. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Teilnehmerinnen
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rom